Bolivia ist

 der spanische Name von Bolivien
 ein Ort in Illinois, siehe Bolivia (Illinois)
 ein Ort in Nevada, siehe Bolivia (Nevada)
 eine Stadt in North Carolina, siehe Bolivia (North Carolina)
 eine Gemeinde in Kuba, siehe Bolivia (Kuba)
 ein Ort in Australien, siehe Bolivia (New South Wales)
 eine deutschsprachige Zeitschrift mit Berichten und Analysen zu Politik, Wirtschaft und Umwelt, Kultur und Zeitgeschehen Boliviens, siehe Bolivia (Zeitschrift)